El nombre de pico del Infierno puede corresponder a cualquiera de las siguientes cumbres:

Pico del Infierno (Pirineos), una cima montañosa en Fontpédrouse (Francia).
Pico del Infierno (Montaña Palentina), una cima montañosa de la cordillera Cantábrica (España).